"Boucan" pode ser:
 Boucan-Carré, comuna haitiana do Centro
 Grand-Boucan, comuna haitiana de Nippes
 Rio Boucan Carré, no Haiti

Desambiguações de topônimos